Michał Wieczorek (ur. 1981) – polski gitarzysta basowy
 Michał Wieczorek (ur. 1981) – polski pilot samolotowy